Тремелий Скрофа (, Scrofa = свиня) е когномен на фамилията gens Tremellia.

Известни:

 Луций Тремелий Скрофа, квестор 143 или 142 пр.н.е., генерал във войната срещу Филип II Македонски
 Гней Тремелий Скрофа, претор 77 или 72 пр.н.е., автор на трактати по земеделие
 Гней Тремелий Скрофа, квестор 73/71 пр.н.е., участва в боевете срещу Спартак
 Гай Тремелий Скрофа, претор 52 пр.н.е.

Източници 

 Варон, De Re Rustica, 1.3.1.1; 2.4.1.1; 1.7.1.1
 Варон, De Agricultura, I, 2
 Макробий, Saturnales, I,6
 Tremelius Scrofa, Oxford Classical Dictionary ed.: S.Hornblower, A. Spawforth
 A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, W. Smith: (Tremellius) Scrofa vol.3, p.758

Римски фамилии
Древноримски политици